Die Oracle Netsuite Open 2017 fanden vom 26. bis 30. September 2017 in San Francisco, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 50.

Vorjahressieger waren Grégory Gaultier und Laura Massaro.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon sind vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Faraz Khan bei den Herren und Aisling Blake bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar bei den Herren und 50.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
2017